Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi d'exhibition de tennis masculin Tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi. Bien qu'ayant lieu en intégralité pendant l'année civile 2012, le tournoi d'exhibition est considéré comme point de départ de la saison 2013.

Faits marquants 
 Rafael Nadal devait également effectuer sa reprise lors de ce tournoi après six mois d'absence, mais l'espagnol a dû renoncer à cause d'un virus intestinal. Il a été remplacé par son compatriote Nicolás Almagro.
 Novak Djokovic remporte le trophée aux dépens de Nicolás Almagro pour la seconde année consécutive et conserve ainsi son titre.

Participants 
  Novak Djokovic ()
  Andy Murray ()
  David Ferrer ()
  Tomáš Berdych ()
  Janko Tipsarević ()
  Nicolás Almagro ()

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2013 de l'ATP

Lien externe 
 Site officiel

2013
Abu Dhabi
Sport aux Émirats arabes unis en 2012
Tennis en décembre 2012